Dimo Wache (Brake, 1973. november 1. –) német labdarúgókapus.

További információk 
Dimo Wache adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1973-ban született személyek
Brakeiek (Alsó-Szászország)
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek